Прейскурант — прайс-лист.
 «Прейс-Курант» (1809—1841) — в Одессе еженедельное издание для иностранных товаров и исходящих российских товаров.
 «Санкт-Петербургский Прейс-Курант» (1806—1857) — в Санкт-Петербурге еженедельное издание государственной коммерц-коллегии (впоследствии департамента внешней торговли); в 1858 слилось с «Коммерческой газетой»..

Примечания